Plaatsen in Bulgarije
 Gorski Izvor (Chaskovo) - een dorp in de gemeente Dimitrovgrad in oblast Chaskovo
 Gorski Izvor (Kardzjali) - een dorp in de gemeente Kirkovo in oblast Kardzjali